Sean Durzi, född 21 oktober 1998, är en kanadensisk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Los Angeles Kings i National Hockey League (NHL) och spelar för Ontario Reign i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för Owen Sound Attack och Guelph Storm i Ontario Hockey League (OHL).

Durzi draftades av Toronto Maple Leafs i andra rundan i 2018 års draft som 52:a spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Sean Durzi NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Sean Durzi hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1998
Levande personer
Idrottare från Toronto
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i St. Michael's Buzzers
Spelare i Owen Sound Attack
Spelare valda i NHL Entry Draft 2018
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft
Spelare i Guelph Storm
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare i Los Angeles Kings